Куми може бити:
 Куми (Савона), насеље у Италији, у округу Савона
 Кума (насеље), древно насеље у Италији, у округу Напуљ